EGM steht für:
 Electronic Gaming Monthly, US-amerikanisches Computerspielmagazin
 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
 Earth Geopotential Model, siehe EGM96
 EntwicklungsGesellschaft für Montagetechnik, siehe ThyssenKrupp EGM
 Flugplatz Seghe (IATA-Code), Flughafen im pazifischen Inselstaat Salomonen

Abkürzung